Příjmení Rezek nese více osobností:

 Adam Rezek – český režisér
 Antonín Rezek (1853–1909) – český historik, profesor UK a předlitavský ministr
 Franz Rezek (1847–1912) – rakouský hudební skladatel a vojenský kapelník
 Francisco Rezek (* 1944) – brazilský soudce, mezi lety 1996 a 2006 soudce Mezinárodního soudního dvora
 Hanuš Rezek (1892–1948) – rabín a právník
 Jan Rezek (* 1982) – český fotbalista
 Jindřich Rezek (1884–1940) – český fotbalista
 Josef Rezek (1866–1935) – český pedagog, hudebník a sbormistr
 Marie Magda Rezková (1895–1982) – česká odbojářka
 Miloslava Rezková (1950–2014) – česká sportovkyně, atletka, skokanka do výšky, olympijská vítězka
 Patrik Rezek (* 1976) – český fotbalista
 Petr Rezek – více různých osobností (rozcestník)
 Šárka Rezková (* 1969) – česká zpěvačka
 Tomáš Rezek (* 1984) – český fotbalista, záložník

Externí odkazy